Ермола́ев (Ермола́ева) — русская фамилия, образованная от имени Ермолай.

Известные носители 
 Ермолаев, Адриан Михайлович (1900—1977) — советский художник, график и иллюстратор.
 
 
 Ермолаев, Андрей Игоревич (род. 1959) — кандидат биологических наук, генетик, историк науки и исследователь фантастической литературы.
 Ермолаев, Артём Валерьевич (род. 1976) — российский менеджер и чиновник.
 Ермолаев, Афанасий Семёнович (1904—1977) — советский конструктор танков и тракторов, лауреат двух Сталинских премий.
 
 
 
 
 Ермолаев, Вячеслав Сергеевич (род. 1938) — советский и российский хоккеист.
 
 
 Ермолаев, Игорь Петрович (род. 1932) — доктор исторических наук, профессор.
 Ермолаев, Константин Михайлович (1884—1919) — один из руководителей партии меньшевиков, член ВЦИК. 
 
 Ермолаев, Никита Владиленович (род. 1991) — российский и литовский фигурист.
 
 Ермолаев, Пётр Алексеевич (1923—1959) — полный кавалер ордена Славы.
 Ермолаев, Сергей Ильич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Ермолаев, Симон Афанасьевич (1870—1948) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва.
 Ермолаев, Феогент Филиппович (1920—1944) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Ермолаево — название ряда населённых пунктов в России.